Ibn Qabturnu fou el nom donat a tres germans notables de Badajoz, tots tres poetes i homes de lletres.
 Abu-l-Hàssan Muhàmmad ibn Saïd ibn Abd-al-Aziz, poeta.
 Abu-Bakr Abd-al-Aziz ibn Saïd ibn Abd-al-Aziz, secretari del rei de Badajoz al-Mutawàkkil i poeta, mort després del 1126.
 Abu-Muhàmmad Talha ibn Saïd ibn Abd-al-Aziz, poeta i secretari de cancelleria mort vers 1120.

Referències